Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1992 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 17 de maig del 1992.

Classificació

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 21. 842

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 26. 100 (a la volta 60)

Referències 
 

1992
San Marino